Der Begriff Kippbrücke hat zwei Bedeutungen:

 als Brücke, siehe Kippbrücke (Brücke)
 als Bestandteil von Nutzfahrzeugen, siehe Kippbrücke (Ladefläche)